Вениами́н Соколо́в:
 Соколов, Вениамин Андреевич (1928—1989) — Герой Социалистического Труда, тракторист. 
 Соколов, Вениамин Дмитриевич (1889—1955) — советский архитектор, классик уральского конструктивизма.
 Соколов, Вениамин Сергеевич (1935—2011) — советский и российский учёный-физик, государственный и партийный деятель.